Ате́лькін — російське прізвище.

 Ателькін Сергій Валерійович (1972) — український футболіст, нападник. Екс-гравець збірної України.
 Ателькін Сергій Юрійович (1992) — український футболіст, півзахисник.
 Ателькін Юрій Валерійович (1966) — український футболіст, півзахисник.